Příjmení Hilský nosí více různých osobností:

 Martin Hilský (* 1943) – český překladatel, jazykovědec-anglista a vysokoškolský pedagog, syn Václavův a Vlastin
 Kateřina Hilská (* 1949) – česká překladatelka, manželka Martinova
 Václav Hilský (1909–2001) – český architekt a urbanista, otec Martinův
 Vlasta Hilská (1909–1968) – česká překladatelka, jazykovědkyně-japanoložka a vysokoškolská pedagožka, matka Martinova a manželka Václavova